Эрнст Хинтерзер (; ) — австрийский горнолыжник, выступавший на международном уровне в 1953—1967 годах. Чемпион и бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли, победитель многих крупных соревнований в Европе. Тренер по горнолыжному спорту.

Биография 
Эрнст Хинтерзер родился 27 февраля 1932 года в городе Кицбюэль, Тироль.

Детство провёл на ферме своего отца. После Второй мировой войны пошёл учиться на плотника, но по окончании школы полностью посвятил всё свое время горнолыжному спорту, с 1946 года состоял в местном горнолыжном клубе в Кицбюэле.

Впервые заявил о себе на международной арене в 1953 году, выиграв скоростной спуск на соревнованиях в Вендельштайне.

В 1954 году стал чемпионом Австрии в зачёте гигантского слалома, вошёл в основной состав австрийской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Оре, где в программе слалома занял лишь 38 место.

Зимой 1954/55 добавил в послужной список несколько побед на крупных международных стартах в Европе: выиграл скоростной спуск, слалом и комбинацию в Церматте, слалом в Шамони-Мон-Блан, гигантский слалом в Валь-д’Изере и Зёльдене.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д’Ампеццо. Стартовал здесь в гигантском слаломе, показав итоговый шестой результат.

Впоследствии продолжил побеждать на европейских склонах в различных горнолыжных дисциплинах, принимал участие в мировом первенстве 1958 года в Бадгастайне, но выступил в слаломе неудачно, выбыв из борьбы за медали уже после первой попытки. Позже в том же сезоне во время тренировки в Санкт-Антон-ам-Арльберг в результате падения получил перелом ноги, находился в смертельной опасности из-за начавшейся эмболии — в связи с этим вынужден был взять перерыв в спортивной карьере.

Сумев восстановиться от травмы, в сезоне 1959/60 вернулся в основной состав горнолыжной команды Австрии и благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Скво-Вэлли. В гигантском слаломе завоевал бронзовую олимпийскую медаль, став третьим позади швейцарца Рогера Штауба и соотечественника Йозефа Штиглера. В слаломе шёл пятым после первой попытки, но за счёт удачного второго спуска обошёл всех своих соперников и стал олимпийским чемпионом — единственным обладателем золотой медали среди австрийских спортсменов на этой Олимпиаде. Поскольку здесь разыгрывалось и мировое первенство, Хинтерзер также получил и статус чемпиона мира. По итогам сезона был признан лучшим спортсменом Австрии.

Сразу по окончании Олимпиады перешёл в профессионалы, в частности в 1963 году стал чемпионом мира среди профессионалов.

В 1967 году окончательно завершил спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью. Работал тренером по техничным дисциплинам в сборных Австрии (1972—1974) и ФРГ (1974—1976). Подготовил ряд талантливых горнолыжников, в том числе его сыновья Ханси, Эрнст младший и Гвидо добились определённых успехов в этом виде спорта. А его внук Лукас Хинтерзер стал известным футболистом.

За выдающиеся спортивные достижения в 1997 году награждён Рыцарским крестом I степени Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой».

Примечания 

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Кавалеры Рыцарского креста I степени почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой»